Грігоре () — румунське прізвище та чоловіче ім'я.

Це прізвище носять:

 Андрея Грігоре (*1991) — румунська спортивна гімнастка.
 Джордже Габріел Грігоре (*1970) — румунський шахіст, гросмейстер (2002).
 Драгош Грігоре (*1986) — румунський футболіст, захисник.
 Ніколає Грігоре (*1975) — румунський футболіст, захисник.

Румунські прізвища